Haizhou bezeichnet:

den Stadtbezirk Haizhou (海州区) der Stadt Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Haizhou (Fuxin)
den Stadtbezirk Haizhou (海州区) der Stadt Lianyungang in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Haizhou (Lianyungang)
das Straßenviertel Haizhou (海洲街道) der Stadt Haining in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Haizhou (Haining)
das Straßenviertel Haizhou (海洲街道) des Stadtbezirks Haizhou (Lianyungang) in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Haizhou (Haizhou)